Epiphellia är ett släkte av koralldjur. Epiphellia ingår i familjen Isophelliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsanemoner
Epiphellia